Giez kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Giez, Haute-Savoie, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Schweiz 

 Giez, Vaud, ort och kommun,